Sucre, capitale de la Bolivie ;
 Sucre, municipalité de Colombie, située dans le département de Sucre, dont elle ne constitue pas le chef-lieu.